Jeleni hora är en kulle i Tjeckien.   Den ligger i regionen Ústí nad Labem, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Prag. Toppen på Jeleni hora är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Jeleni hora är varierad. Den högsta punkten i närheten är Klínovec,  meter över havet,  km sydväst om Jeleni hora. Runt Jeleni hora är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Chomutov,  km öster om Jeleni hora. I omgivningarna runt Jeleni hora växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Ústí nad Labem (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre